

Automobilismo 
Con il termine Mini si intende principalmente il marchio automobilistico Mini, oltre a vari modelli di automobile:

 Mini, generazione prodotta dal 1959 al 2000
 versioni derivate:
Mini Countryman, automobile prodotta dal 1961 al 1969;
Mini Moke, automobile di tipo spiaggina, prodotta dal 1964 al 1993;
Mini Clubman, automobile prodotta dal 1969 al 1980.
 versioni su licenza:
Innocenti Mini, automobile prodotta dalla Innocenti dal 1965 al 1975, versione italiana della Mini;
Innocenti Nuova Mini, automobile prodotta dal 1974 al 1993, sostituta della Innocenti Mini;
AUTHI Mini, automobile prodotta dalla AUTHI dal 1968 al 1975, versione spagnola della Mini.
 versioni da competizione:
Mini Cooper, automobile prodotta dal 1961 al 2000.
 Mini, nuova generazione in produzione dal 2001, e le derivate:
Mini Convertible, automobile in produzione dal 2005;
Mini Clubman, automobile in produzione dal 2008;
Mini Countryman, automobile in produzione dal 2010, e alle sue versioni da competizione:
Mini John Cooper Works WRC, automobile in produzione dal 2011, gareggiante nel Campionato del mondo rally;
Mini All4 Racing, automobile in produzione dal 2011, gareggiante nei Rally raid.
Mini Coupé, automobile in produzione dal 2011 al 2015;
Mini Paceman, automobile in produzione dal 2012 al 2016;
Mini Roadster, automobile in produzione dal 2012.

Linguistica 
Mini – prefisso col significato di "piccolo".

Onomastica 
 Mini – cognome italiano

Altro 
 Mini – popolazione mitologica greca
 Mini – genere di rane